Curzi ist der Familienname folgender Personen: 

 Cesare Curzi (1926–2023), amerikanischer Opernsänger
 Denis Curzi (* 1975), italienischer Langstreckenläufer
 Pierre Curzi (* 1946), kanadischer Schauspieler
 Sandro Curzi (1930–2008), italienischer Journalist